Чокнутый:
 «Чокнутый» — мультсериал 1993—1994 года, США.
 «Чокнутый» — фильм 2006 года, США.

См. также 
 «Исповедь чокнутого» — французская экранизация романа Филипа Дика, 1992.
 Чокнутые